16246 Кантор — астероїд головного поясу, відкритий 27 квітня 2000 року
 Георг Кантор (1845—1918) — німецький математик
 Міккі Кантор (1939) — американський юрист і політик
 Кантор Ігор Володимирович (1987—2015) — учасник російсько-української війни 2014—2015 років.
 Кантор — у середньовіччі та у добу Відродження церковний співак, що виконував твори соло або у супроводі одного інструмента; у католицькій церкві — півчий; у лютеранській церкві — регент, органіст та парафіяльний композитор.
 Кантор — людина, що веде богослужіння у синагозі, головний співак при такому богослужінні.

Див. також 
 Кантер (значення)